
«Мадо́нна Бенуа́», или «Мадонна с цветком» (ок. 1478—1480), — ранняя картина Леонардо да Винчи, предположительно оставшаяся незавершённой. В 1914 году она была приобретена Императорским Эрмитажем у Марии Александровны, жены придворного архитектора Леонтия Николаевича Бенуа.

Описание 

«Мадонна с цветком» — одна из первых работ молодого Леонардо. В галерее Уффици во Флоренции хранится рисунок со следующей записью:

Считается, что одной из них является «Мадонна Бенуа», а второй — «Мадонна с гвоздикой», ныне экспонируемая в Мюнхене.

Вполне вероятно, что обе картины представляют собой первые работы Леонардо как самостоятельного живописца. На тот момент ему было всего 26 лет, и прошло шесть лет с тех пор, как молодой художник покинул мастерскую своего учителя Андреа Верроккьо. У него уже был собственный стиль, но, разумеется, он в большой степени опирался на опыт флорентийцев XV века. Также не подлежит сомнению, что Леонардо знал о картине «Мадонна с младенцем», исполненной его учителем в 1466—1470 годах. Как следствие, для обеих картин общими чертами являются как трёхчетвертной поворот тел, так и схожесть образов: юный возраст обеих Мадонн и крупные головы Младенцев.

Да Винчи помещает Мадонну с Младенцем в полутёмной комнате, где единственным источником света является расположенное в глубине двойное окно. Его зеленоватый свет не может рассеять полумрак, но в то же время позволяет высветить фигуры Мадонны и юного Христа. Основную «работу» совершает свет, льющийся слева сверху. Благодаря ему мастеру удаётся оживить картину игрой светотени и вылепить объём обеих фигур.

«Одну из первых самостоятельных работ молодого живописца отличает новизна трактовки сюжета, решенного как жизненная сцена, где молодая мать, одетая в костюм современниц Леонардо и причесанная по моде тех лет, играя с сыном, протягивает ему цветок крестоцвета. Традиционный символ распятия воспринимается как невинная игрушка, к которой по-детски неловко тянется младенец Иисус, вызывая улыбку юной мадонны, любующейся первыми попытками сына освоить мир».

В работе над «Мадонной Бенуа» Леонардо использовал технику масляной живописи, которой до того во Флоренции практически никто не знал. И хотя краски за пять столетий неизбежно изменились, став менее яркими, всё же отчётливо заметно, что молодой Леонардо отказался от традиционной для Флоренции пестроты красок. Вместо этого он широко использует возможности масляных красок, чтобы точнее передать фактуру материалов и нюансы светотени. Голубовато-зелёная гамма вытеснила с картины красный свет, в который обычно облачали Мадонну. В то же время для рукавов и плаща был выбран охристый цвет, гармонизирующий соотношение холодных и тёплых оттенков.

«Мадонна» работы Леонардо была широко известна художникам того времени. И не только итальянские мастера использовали в своих работах приёмы молодого да Винчи, но и живописцы из Нидерландов. Считается, что не менее десятка работ выполнено под его влиянием. Среди них картина Лоренцо ди Креди «Мадонна с Младенцем и Иоанном Крестителем» из Дрезденской картинной галереи, а также «Мадонна с гвоздиками» работы Рафаэля. Однако затем её следы затерялись, и в течение столетий картина Леонардо считалась потерянной.

История картины 

До сих пор нет точных сведений о ранней судьбе картины. Считается, что именно о ней говорил М. Ф. Бокки в своей книге «Достопримечательности города Флоренции», выпущенной в 1591 году: 

Своё прозвание картина, следы которой терялись до XIX века, получила по последним владельцам — российской художественной династии Бенуа. В 1914 году она была приобретена Императорским Эрмитажем у жены придворного архитектора Леонтия Николаевича Бенуа — Марии Александровны (1858—1938), в девичестве Сапожниковой. К ней картина перешла по наследству от её отца, купца-миллионера и мецената А. А. Сапожникова (сына владельца картинной галереи А. П. Сапожникова). В семье ходило предание, будто картина была куплена у бродячих итальянских музыкантов в Астрахани, где Сапожниковы имели крупный рыбный промысел. Других сведений о судьбе картины в начале XX века не имелось.

В 1908 году Э. К. Липгарт писал: 
Через несколько лет он поправил себя:  Эта версия широко тиражировалась и другими авторами. Часто без всяких ссылок на источники прибавляли, что работа когда-то находилась в собрании графов Коновницыных.

Лишь в 1974 году были обнародованы документальные данные о том, когда и при каких обстоятельствах «Мадонна с цветком» попала к Сапожниковым. В Государственном архиве Астраханской области был обнаружен «Реестр картинам г-на Александра Петровича Сапожникова, составленный в 1827 году». В описи за первым номером числится «Божья Матерь, держащая предвечного Младенца на левой руке… Вверху с овалом. Мастер Леонардо да Винчи… Из коллекции генерала Корсакова». Таким образом, выяснилось, что картина поступила из коллекции коллекционера и сенатора Алексея Ивановича Корсакова (1751/53—1821).

В XIX веке «Мадонна с цветком» была успешно переведена с доски на холст, о чём существует упоминание в «Реестре картинам г-на Александра Петровича Сапожникова, составленном в 1827 году»:<ref
name="Hermitage"/>

Предполагают, что перевод на холст выполнил бывший сотрудник Императорского Эрмитажа, выпускник Академии художеств Евграф Короткий. Нет ясности, оставалась ли на тот момент картина всё ещё в собрании генерала Корсакова или уже была куплена Сапожниковым.

В 1912 году Бенуа решили продать «Мадонну с цветком» и вывезли её для проведения экспертизы в Европу, где лондонский антиквар Джозеф Дювин оценил её в 500 тыс. франков. Атрибуцию полотна Леонардо неохотно подтвердил крупнейший авторитет того времени — американский искусствовед, специалист по итальянскому Ренессансу Бернард Беренсон:

Общественность хотела, чтобы картина осталась в России. М. А. Бенуа желала того же, а потому уступила «Мадонну» за 150 тыс. рублей Эрмитажу. Сумма уплачивалась частями, и последние платежи были совершены уже после Октябрьской революции.

Примечания

Литература 
 
 Банников А. П. Астраханская коллекция А. П. Сапожникова // Панорама искусств. — М., 1988. — Вып. 11.
 
 
 Врангель Н. Н. «Мадонна Бенуа» Леонардо да Винчи. — СПб., 1914.
 // Новое время. — 1913. — 5, 11, 27 ноября.

Ссылки 

Мадонна Бенуа на офиц. сайте Эрмитажа
Мадонна Бенуа

Картины Леонардо да Винчи
Картины из собраний Государственного Эрмитажа
Изображения Девы Марии